Cool Hand Luke kan avse:

Cool Hand Luke (musikgrupp) –  ett kristet rockband från USA
Cool Hand Luke – en film från 1967, se Rebell i bojor